Ruta 101 puede hacer referencia a:

Ruta 101, carretera de Uruguay;
Ruta 101, carretera federal a su paso por California, Estados Unidos;
Ruta 101, carretera estatal estadounidense en Illinois;
Ruta Estatal de Arizona 101, carretera estatal estadounidense de Arizona;
Ruta Nacional 101, carretera nacional de Argentina;
Ruta 101, línea de tren ligero del Metro de Filadelfia; o
Ruta Estatal de Oregón 101, carretera estatal estadounidense de Oregón.